Букшань () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Букшань () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Букшань.
 Букшань () — комуна в Румунії, у повіті Джурджу.
 Букшань () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Адміністративний центр комуни Букшань.
 Букшань () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Іонешть.